Поставеният под номер 1 Роджър Федерер защитаваше титлата си, но отстъпи с 1 – 3 сета на четвъртфинала срещу Томаш Бердих. Рафаел Надал спечели втори пореден трофей от Уимбълдън и общо осми от Големия шлем, след като на финала разгроми Томаш Бердих с 6 – 3, 7 – 5, 6 – 4.

Поставени тенисисти

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Горна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)